

Бассетт — місто, штат Арканзас
 Бассетт — місто, штат Айова
 Бассетт — місто, штат Канзас
 Бассетт — місто, штат Небраска
 Бассетт — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Анджела Бассетт ‎
 Річард Бассетт